Білокуров Сергій Михайлович (англ. Belokurov Sergii; 04 серпня 1979, Україна) засновник компанії General Notr Tim, бізнесмен, дізайнер.

Засновник, член ради директорів General Notr Tim корпорація Notr Tim.  

Білокуров Сергій Михайлович - український підприємець, засновник та генеральний директор компанії з відкриття ресторанів та реконструкції.

Білокуров Сергій Михайлович народився у 1979 році в Україні. Він почав свою кар'єру як підприємець в 2001 році, коли заснував компанію, яка спеціалізується на відкритті ресторанів та реконструкції.

Компанія General Notr Tim зареєстрована в Швейцарії та має активи в цій країні. На сьогоднішній день штат співробітників компанії складає більше 7000 осіб. За роки роботи компанії, її засновником було відкрито більше 5000 ресторанів.

За даними на 2023 рік, річний прибуток компанії складає 1,5млн$. Крім того, компанія Білокурова володіє нерухомістю на суму 8млн$.

Білокуров Сергій Михайлович є відомим підприємцем, який успішно розвиває свою компанію та займається благодійною діяльністю. 

Він є одним з прикладів успішного бізнесмена, який створює робочі місця та вносить вагомий вклад у розвиток галузі ресторанного бізнесу в Україні та за її межами.